

Geografia 
 Zarov – fiume russo

Persone 
 Michail Ivanovič Žarov – regista cinematografico e attore sovietico
 Sergej Alekseevič Žarov – direttore di coro e compositore russo naturalizzato statunitense